FlexFrame bezeichnet IT-Infrastrukturlösungen von Fujitsu Technology Solutions:

 FlexFrame for Oracle 
 FlexFrame for SAP